«Fernando Miranda» puede referirse a:

 Fernando Miranda (fl. siglo XIX), ilustrador español.
 Fernando Miranda y Casellas (1842-1925), escultor español.
 Fernando Miranda Pérez (1919-19??), escribano y profesor universitario uruguayo.
 Fernando Miranda (17??-18??), militar español.
 Fernando Miranda (fl. siglo XX), cineasta español.
 Fernando Miranda (1997-), futbolista argentino.